Mugnano bezeichnet die italienischen Orte

 Mugnano del Cardinale, Gemeinde in der Provinz Avellino
 Mugnano di Napoli, Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel
 Mugnano, Ortsteil von Perugia
 Mugnano, Ort (Località) der Gemeinde Monteroni d’Arbia
 Mugnano in Teverina, Ortsteil von Bomarzo